El término cintura puede hacer referencia a:

Cintura, parte del abdomen situada entre el tórax y la cadera
Cintura pelviana, primer segmento del miembro inferior -o pelviano-
Cintura escapular, segmento proximal del miembro superior
Cintura, longitud del ciclo más corto contenido en un grafo